Алекса́ндр Алекса́ндрович Ко́нюс (, Москва, Московская губерния, Российская империя — 5 апреля 1990, Москва, Московская область, СССР) — российский и советский учёный, экономист-математик и статистик. Член Эконометрического общества (1975). Доктор экономических наук (1980).

Биография 
Родился в семье музыкантов. Мать — Мария Никандровна Конюс, отец — теоретик музыки Георгий Эдуардович Конюс. С началом Первой мировой войны призван на фронт, Георгиевский кавалер. В 1920 году окончил Кооперативный институт при Совете Всероссийских кооперативных съездов, ученик А. В. Чаянова. В 1923—1929 годах работал под руководством Н. Д. Кондратьева в Конъюнктурном институте, в журнале которого опубликовал ряд статей:
 «Проблема истинного индекса стоимости жизни» (1924, опубликовано на английском языке в журнале «Econometrica», 1939, № 7), где указал на недостатки агрегатных индексов, которые недоучитывали изменение уровня потребления при изменении цен, из-за эластичности спроса.
 «К проблеме покупательной силы денег» (1926, совместно с С. С. Бюшгенсом), где указал, что при измерении покупательной силы денег как функции от относительного изменения цен на товары при данном уровне потребления предполагается связь между изменениями соотношения цен и изменениями количества потребляемых товаров.

В 1930-х годах преподавал статистику в Московском кредитно-экономическом институте, в 1941—1945 годах работал в центральной лаборатории Челябинского Кировского завода, с 1945 — в различных НИИ Москвы, в том числе в 1960—1982 годах в Научно-исследовательском экономическом институте (НИЭИ) Госплана СССР. Член редакционного совета международного статистического журнала «Metron» (1968).

Умер в 1990 году. Похоронен на Пятницком кладбище.

Научная деятельность 
Эконометрист, развивал теорию денежного обращения и теорию индексов. Один из основателей экономической индексологии.

Некоторые работы:
 Таблицы индексов цен Конъюнктурного института // Динамика цен советского хозяйства. М., 1930;
 Экономическая конъюнктура // Гранат. Энциклопедический словарь. М., 1933. Т. 51;
 Теоретические вопросы цен и потребления // Вопросы экономики, планирования и статистики. М., 1957;
 Редукция труда методом межотраслевого баланса // Экономика и математические методы. 1971. Т. 7. № 6;
 «На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною…» // Истоки: Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. М., 1989. Вып. 1.

Семья 
 Жена — Эсфирь Мироновна Зайдеман-Конюс (1896—1964), врач-педиатр и историк медицины, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Государственного научного института охраны материнства и младенчества. Племянник (сын её сестры) — Александр Калягин, актёр.
 Дочь — Елена Александровна Конюс (01.05.1923 −08.02.2020), кандидат филологических наук (1953).
 Сестра — Наталья Георгиевна Конюс (1914 −1989) — балерина. Заслуженная артистка РСФСР.
 Брат — Андрей Георгиевич Конюс, поэт, переводчик, сотрудник Государственного дарвиновского музея.

Примечания

Ссылки 
 Конюс Александр Александрович // Энциклопедия статистических терминов. Том 8. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в области статистики. — Федеральная служба государственной статистики, 2013. С. 57-58.
 Комлев С. Л. Послесловие к беседе, которая состоялась почти тридцать лет назад // Кондратьевские волны. 2018. № 6. С. 15-41.
 Конюс Александр Александрович

Выпускники Российского университета кооперации
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Действительные члены Эконометрического общества
Похороненные на Пятницком кладбище
Статистики СССР